«Ско́рая по́мощь» ( от  — приёмное отделение) — известный телесериал, рассказывающий о жизни приёмного отделения американской больницы (город Чикаго), её сотрудников и пациентов. Режиссёр Род Холкомб, Джон Велс, Лидия Вудвард, Джек Орман и др. Автор сериала Майкл Крайтон.

Сезон 1 (1994–1995)

Сезон 2 (1995–1996)

Сезон 3 (1996—1997)

Сезон 4 (1997—1998)

Сезон 5 (1998—1999)

Сезон 6 (1999—2000)

Сезон 7 (2000—2001)

Сезон 8 (2001—2002)

9-й сезон (2002—2003) 

 9.1 (180) — Теория хаоса (Chaos Theory)
 9.2 (181) — Снова мёртв (Dead Again)
 9.3 (182) — Бунт (Insurrection)
 9.4 (183) — Быть мужчиной (Walk Like A Man)
 9.5 (184) — Безнадёжная рана (A Hopeless Wound)
 9.6 (185) — Будем надеяться (One Can Only Hope)
 9.7 (186) — Скажи мне, где болит (Tell Me Where It Hurts)
 9.8 (187) — Первый снегопад (First Snowfall)
 9.9 (188) — Ближайший родственник (Next of Kin)
 9.10 (189) — Взгляд в прошлое (Hindsight)
 9.11 (190) — Помощь моих друзей (A Little Help From My Friends)
 9.12 (191) — Святой в городе (A Saint in the City)
 9.13 (192) — Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным (No Good Deed Goes Unpunished)
 9.14 (193) — Полная независимость (No Strings Attached)
 9.15 (194) — Парень, упавший с неба (A Boy Falling Out of the Sky)
 9.16 (195) — Тысяча журавликов (A Thousand Cranes)
 9.17 (196) — Адвокат (The Advocate)
 9.18 (197) — Твоя потеря — моя находка (Finders Keepers)
 9.19 (198) — Всё меняется (Things Change)
 9.20 (199) — Международные дела (Foreign Affairs)
 9.21 (200) — Когда ночь встречается с днём (When Night Meets Day)
 9.22 (201) — Кисангани (Kisangani)

10-й сезон (2003—2004) 

 10.1 (202) — Что дальше? (Now What?)
 10.2 (203) — Потерянный (The Lost)
 10.3 (204) — Дорогая Эбби (Dear Abby)
 10.4 (205) — Трудная смена (Shifts Happen)
 10.5 (206) — Из Африки (Out of Africa)
 10.6 (207) — Высшее благо (The Greater Good)
 10.7 (208) — Смерть и налоги (Death and Taxes)
 10.8 (209) — Свободное падение (Freefall)
 10.9 (210) — Пропажи (Missing)
 10.10 (211) — Макемба (Makemba)
 10.11 (212) — На волоске (Touch and Go)
 10.12 (213) — Практика (NICU)
 10.13 (214) — Нужен Картер (Get Carter)
 10.14 (215) — Импульс (Impulse Control)
 10.15 (216) — Узы крови (Blood Relations)
 10.16 (217) — Простить и забыть (Forgive and Forget)
 10.17 (218) — Студентка (The Student)
 10.18 (219) — Нет дыма без огня (Where There’s Smoke)
 10.19 (220) — Лёгким прикосновением (Just a Touch)
 10.20 (221) — Эбби-терапия (Abby Normal)
 10.21 (222) — Полночь (Midnight)
 10.22 (223) — Гонка (Drive)

11-й сезон (2004—2005) 

 11.1 (224) — На дорожку (One for the Road)
 11.2 (225) — Травмы (Damaged)
 11.3 (226) — Спросите Картера (Try Carter)
 11.4 (227) — Страх (Fear).
 11.5 (228) — Путь интерна к звёздам (An Intern’s Guide to the Galaxy)
 11.6 (229) — Время смерти (Time of Death)
 11.7 (230) — Белый парень, тёмные волосы (White Guy, Dark Hair)
 11.8 (231) — Выстрел наугад (A Shot in the Dark)
 11.9 (232) — В Сочельник (Twas the Night).
 11.10 (233) — Кожа (Skin)
 11.11 (234) — Установить контакт (Only Connect)
 11.12 (235) — Благодетели (The Providers)
 11.13 (236) — Среднее звено (Middleman)
 11.14 (237) — Я такая, какая есть (Just As I Am)
 11.15 (238) — Одна в толпе (Alone in a Crowd)
 11.16 (239) — Здесь и там (Here and There)
 11.17 (240) — Возвращение в мир (Back in the World)
 11.18 (241) — Отказ от помощи (Refusal of Care)
 11.19 (242) — Возвращение Руби (Ruby Redux)
 11.20 (243) — Вы здесь (You Are Here)
 11.21 (244) — Влюблённый Картер (Carter est Amoureux)
 11.22 (245) — Шоу должно продолжаться (The Show Must Go On).

12-й сезон (2005—2006) 

 12.1 (246) — Кэнион сити (Canon City)
 12.2 (247) — Ничей ребёнок (Nobody’s Baby)
 12.3 (248) — Человек без имени (Man With No Name)
 12.4 (249) — Вините в этом дождь (Blame It On The Rain)
 12.5 (250) — Проснись! (Wake Up)
 12.6 (251) — Дом мечты (Dream House)
 12.7 (252) — Заложник (The Human Shield)
 12.8 (253) — Два корабля (Two Ships)
 12.9 (254) — Да, я согласна (I Do)
 12.10 (255) — В канун Рождества (All About Christmas Eve)
 12.11 (256) — Если не сейчас, то когда? (If Not Now)
 12.12 (257) — Неединодушные решения (Split Decisions)
 12.13 (258) — Тело и душа (Body and Soul)
 12.14 (259) — Квинтэссенция праха (Quintessence of Dust)
 12.15 (260) — Дарфур (Darfur)
 12.16 (261) — В опасности (Out on a Limb)
 12.17 (262) — Потерянные в Америке (Lost In America)
 12.18 (263) — Странные компаньоны (Strange Bedfellows)
 12.19 (264) — Нигде не спрятаться (No Place to Hide)
 12.20 (265) — Никаких ангелов нет (There Are No Angels Here)
 12.21 (266) — Галантный герой и трагический победитель (The Gallant Hero and The Tragic Victor)
 12.22 (267) — Двадцать одна пушка (Twenty-One Guns)

13-й сезон (2006—2007) 

 13.1 (268) — Родословная (Bloodline)
 13.2 (269) — Выпускной (Graduation Day)
 13.3 (270) — Тот, кого ты любишь (Somebody to Love)
 13.4 (271) — Родительский долг (Parenthood)
 13.5 (272) — Эймс против Ковача (Ames v. Kovac)
 13.6 (273) — Сердечный вопрос (Heart of the Matter)
 13.7 (274) — Головоломка (Jigsaw)
 13.8 (275) — Повод верить (Reason to Believe)
 13.9 (276) — Забрать и лететь (Scoop and Run)
 13.10 (277) — Не доверяй мне секретов… (Tell Me No Secrets…)
 13.11 (278) — Город прощения (City of Mercy)
 13.12 (279) — Невыполненные обязательства (Breach of Trust)
 13.13 (280) — Разлад (A House Divided)
 13.14 (281) — Шумы в сердце (Murmurs of the Heart)
 13.15 (282) — Умирать легко (Dying is Easy)
 13.16 (283) — Угрызения совести (Crisis of Conscience)
 13.17 (284) — Отсюда и в отцовство (From Here to Paternity)
 13.18 (285) — Фотографии и воспоминания (Photographs and Memories)
 13.19 (286) — Дела семейные (Family Business)
 13.20 (287) — Отбой (Lights Out)
 13.21 (288) — Нет (I Don’t)
 13.22 (289) — Море волнуется (Sea Change)
 13.23 (290) — Медовый месяц закончен (The Honeymoon’s Over)

14-й сезон (2007—2008) 

 14.1 (291) — Война приходит в дом (The War Comes Home) (27 сентября 2007)
 14.2 (292) — В другом свете (In A Different Light) (4 октября 2007)
 14.3 (293) — Полицейский ранен! (Officer Down) (11 октября 2007)
 14.4 (294) — Сила тяжести (Gravity) (18 октября 2007)
 14.5 (295) — Под кайфом (Under the Influence) (25 октября 2007)
 14.6 (296) — Испытание (The Test) (1 ноября 2007)
 14.7 (297) — Затмение (Blackout) (8 ноября 2007)
 14.8 (298) — Возвращение домой (Coming Home) (15 ноября 2007)
 14.9 (299) — Неожиданное назначение (Skye’s The Limit) (29 ноября 2007)
 14.10 (300) — Триста пациентов (300 patients) (6 декабря 2007)
 14.11 (301) — Статус-кво (Status Quo) (3 января 2008)
 14.12 (302) — Верь невидимому (Believe the Unseen) (10 января 2008)
 14.13 (303) — Искупление (Atonement) (17 января 2008)
 14.14 (304) — Владелец разбитого сердца (Owner of a Broken Heart) (10 апреля 2008)
 14.15 (305) — …Как в день, когда она родилась (…As The Day She Was Born) (17 апреля 2008)
 14.16 (306) — Правда выйдет наружу (Truth Will Out) (24 апреля 2008)
 14.17 (307) — Под давлением (Under Pressure) (1 мая 2008)
 14.18 (308) — Повторный тандем (Tandem Repeats) (8 мая 2008)
 14.19 (309) — По-чикагски (The Chicago Way) (15 мая 2008)

15-й сезон, заключительный (2008—2009) 

 15.1 (310) — Жизнь после смерти (Life After Death) (25 сентября 2008).
 15.2 (311) — Обычный четверг в Окружной (Another Thursday at County) (9 октября 2008)
 15.3 (312) — Книга Эбби (The Book Of Abby) (16 октября 2008).
 15.4 (313) — Родительский контроль (Parental Guidance) (23 октября 2008)
 15.5 (314) — Привидение (Haunted) (30 октября 2008).
 15.6 (315) — О, Брат (Oh, Brother) (6 ноября 2008)
 15.7 (316) — Исцели самого себя (Heal Thyself) (13 ноября 2008).
 15.8 (317) — Возраст невинности (Age of Innocence) (20 ноября 2008)
 15.9 (318) — Снег, лети (Let It Snow) (4 декабря 2008)
 15.10 (319) — Весёлый праздник (The High Holiday) (11 декабря 2008)
 15.11 (320) — Боязнь разлуки (Separation Anxiety) (8 января 2009)
 15.12 (321) — Бегущий во сне (Dream Runner) (15 января 2009).
 15.13 (322) — В любви как на войне (Love is a Battlefield) (22 января 2009)
 15.14 (323) — Долгое странное путешествие (A Long, Strange Trip) (5 февраля 2009)
 15.15 (324) — Семейный человек (The Family Man) (12 февраля 2009)
 15.16 (325) — Начало конца (The Beginning Of The End) (19 февраля 2009).
 15.17 (326) — Без шести (T-Minus-6) (26 февраля 2009)
 15.18 (327) — То, что мы делаем (What We Do) (5 марта 2009)
 15.19 (328) — Как в старые времена (In Times of Old) (12 марта 2009).
 15.20 (329) — Неустойчивое равновесие (Shifting Equilibrium) (19 марта 2009).
 15.21 (330) — Мне хорошо (I Feel Good) (26 марта 2009)
 15.22 (331) — И напоследок… (And In the End) (2 апреля 2009).
 15.23 (332) — Ретроспектива сериала (ER special retrospective season 15) с актерами.

Примечания

См. также 

Скорая помощь (телесериал)
Скорая помощь